Di seguito una lista di asteroidi dal numero 519001 al 520000 con data di scoperta e scopritore.

519001–519100 

|-
| 519001  - ||  || || WISE 
|-
| 519002  - ||  || || WISE 
|-
| 519003  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519004  - ||  || || WISE 
|-
| 519005  - ||  || || WISE 
|-
| 519006  - ||  || || WISE 
|-
| 519007  - ||  || || WISE 
|-
| 519008  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519009  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519010  - ||  || || CSS 
|-
| 519011  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519012  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519013  - ||  || || WISE 
|-
| 519014  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519015  - ||  || || CSS 
|-
| 519016  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519017  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519018  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519019  - ||  || || CSS 
|-
| 519020  - ||  || || WISE 
|-
| 519021  - ||  || || WISE 
|-
| 519022  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519023  - ||  || || WISE 
|-
| 519024  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519025  - ||  || || WISE 
|-
| 519026  - ||  || || WISE 
|-
| 519027  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519028  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519029  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519030  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519031  - ||  || || WISE 
|-
| 519032  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519033  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519034  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519035  - ||  || || WISE 
|-
| 519036  - ||  || || WISE 
|-
| 519037  - ||  || || WISE 
|-
| 519038  - ||  || || WISE 
|-
| 519039  - ||  || || WISE 
|-
| 519040  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519041  - ||  || || WISE 
|-
| 519042  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519043  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519044  - ||  || || WISE 
|-
| 519045  - ||  || || WISE 
|-
| 519046  - ||  || || WISE 
|-
| 519047  - ||  || || WISE 
|-
| 519048  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519049  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519050  - ||  || || WISE 
|-
| 519051  - ||  || || WISE 
|-
| 519052  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519053  - ||  || || WISE 
|-
| 519054  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519055  - ||  || || WISE 
|-
| 519056  - ||  || || WISE 
|-
| 519057  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519058  - ||  || || WISE 
|-
| 519059  - ||  || || CSS 
|-
| 519060  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519061  - ||  || || WISE 
|-
| 519062  - ||  || || WISE 
|-
| 519063  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519064  - ||  || || WISE 
|-
| 519065  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519066  - ||  || || WISE 
|-
| 519067  - ||  || || WISE 
|-
| 519068  - ||  || || WISE 
|-
| 519069  - ||  || || CSS 
|-
| 519070  - ||  || || WISE 
|-
| 519071  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519072  - ||  || || WISE 
|-
| 519073  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519074  - ||  || || WISE 
|-
| 519075  - ||  || || WISE 
|-
| 519076  - ||  || || WISE 
|-
| 519077  - ||  || || WISE 
|-
| 519078  - ||  || || WISE 
|-
| 519079  - ||  || || WISE 
|-
| 519080  - ||  || || CSS 
|-
| 519081  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519082  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519083  - ||  || || CSS 
|-
| 519084  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519085  - ||  || || WISE 
|-
| 519086  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519087  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519088  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519089  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519090  - ||  || || CSS 
|-
| 519091  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519092  - ||  || || WISE 
|-
| 519093  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519094  - ||  || || CSS 
|-
| 519095  - ||  || || WISE 
|-
| 519096  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519097  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519098  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519099  - ||  || || WISE 
|-
| 519100  - ||  || || WISE 
|}

519101–519200 

|-
| 519101  - ||  || || WISE 
|-
| 519102  - ||  || || WISE 
|-
| 519103  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519104  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519105  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519106  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519107  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519108  - ||  || || Tenagra II Obs. 
|-
| 519109  - ||  || || WISE 
|-
| 519110  - ||  || || WISE 
|-
| 519111  - ||  || || WISE 
|-
| 519112  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519113  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519114  - ||  || || WISE 
|-
| 519115  - ||  || || WISE 
|-
| 519116  - ||  || || WISE 
|-
| 519117  - ||  || || WISE 
|-
| 519118  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519119  - ||  || || WISE 
|-
| 519120  - ||  || || CSS 
|-
| 519121  - ||  || || CINEOS 
|-
| 519122  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519123  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519124  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519125  - ||  || || WISE 
|-
| 519126  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519127  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519128  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519129  - ||  || || WISE 
|-
| 519130  - ||  || || WISE 
|-
| 519131  - ||  || || WISE 
|-
| 519132  - ||  || || WISE 
|-
| 519133  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519134  - ||  || || WISE 
|-
| 519135  - ||  || || WISE 
|-
| 519136  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519137  - ||  || || WISE 
|-
| 519138  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519139  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519140  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519141  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519142  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519143  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519144  - ||  || || WISE 
|-
| 519145  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519146  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519147  - ||  || || WISE 
|-
| 519148  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519149  - ||  || || WISE 
|-
| 519150  - ||  || || WISE 
|-
| 519151  - ||  || || WISE 
|-
| 519152  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519153  - ||  || || WISE 
|-
| 519154  - ||  || || WISE 
|-
| 519155  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519156  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519157  - ||  || || WISE 
|-
| 519158  - ||  || || WISE 
|-
| 519159  - ||  || || WISE 
|-
| 519160  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519161  - ||  || || WISE 
|-
| 519162  - ||  || || WISE 
|-
| 519163  - ||  || || WISE 
|-
| 519164  - ||  || || WISE 
|-
| 519165  - ||  || || WISE 
|-
| 519166  - ||  || || WISE 
|-
| 519167  - ||  || || WISE 
|-
| 519168  - ||  || || WISE 
|-
| 519169  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519170  - ||  || || WISE 
|-
| 519171  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519172  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519173  - ||  || || WISE 
|-
| 519174  - ||  || || WISE 
|-
| 519175  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519176  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519177  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519178  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519179  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519180  - ||  || || WISE 
|-
| 519181  - ||  || || WISE 
|-
| 519182  - ||  || || WISE 
|-
| 519183  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519184  - ||  || || WISE 
|-
| 519185  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519186  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519187  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519188  - ||  || || WISE 
|-
| 519189  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519190  - ||  || || WISE 
|-
| 519191  - ||  || || WISE 
|-
| 519192  - ||  || || WISE 
|-
| 519193  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519194  - ||  || || WISE 
|-
| 519195  - ||  || || WISE 
|-
| 519196  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519197  - ||  || || PMO NEO 
|-
| 519198  - ||  || || WISE 
|-
| 519199  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519200  - ||  || || Spacewatch 
|}

519201–519300 

|-
| 519201  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519202  - ||  || || Osservatorio astronomico di Maiorca 
|-
| 519203  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519204  - ||  || || Osservatorio astronomico di Maiorca 
|-
| 519205  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519206  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519207  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519208  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519209  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519210  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519211  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519212  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519213  - ||  || || WISE 
|-
| 519214  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519215  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519216  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519217  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519218  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519219  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519220  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519221  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519222  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519223  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519224  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519225  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519226  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519227  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519228  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519229  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519230  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519231  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519232  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519233  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519234  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519235  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519236  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519237  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519238  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519239  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519240  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519241  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519242  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519243  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519244  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519245  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519246  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519247  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519248  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519249  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519250  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519251  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519252  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519253  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519254  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519255  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519256  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519257  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519258  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519259  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519260  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519261  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519262  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519263  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519264  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519265  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519266  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519267  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519268  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519269  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519270  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519271  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519272  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519273  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519274  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519275  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519276  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519277  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519278  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519279  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519280  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519281  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519282  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519283  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519284  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519285  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519286  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519287  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519288  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519289  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519290  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519291  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519292  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519293  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519294  - ||  || || Osservatorio astronomico di Maiorca 
|-
| 519295  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519296  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519297  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519298  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519299  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519300  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

519301–519400 

|-
| 519301  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519302  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519303  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519304  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519305  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519306  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519307  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519308  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519309  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519310  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519311  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519312  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519313  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519314  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519315  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519316  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519317  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519318  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519319  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519320  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519321  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519322  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519323  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519324  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519325  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519326  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519327  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519328  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519329  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519330  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519331  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519332  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519333  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519334  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519335  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519336  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519337  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519338  - ||  || || CSS 
|-
| 519339  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519340  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519341  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519342  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519343  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519344  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519345  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519346  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519347  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519348  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519349  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519350  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519351  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519352  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519353  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519354  - ||  || || SSS 
|-
| 519355  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519356  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519357  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519358  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519359  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519360  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519361  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519362  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519363  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519364  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519365  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519366  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519367  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519368  - ||  || || CSS 
|-
| 519369  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519370  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519371  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519372  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519373  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519374  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519375  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519376  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519377  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519378  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519379  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519380  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519381  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519382  - ||  || || SSS 
|-
| 519383  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519384  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519385  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519386  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519387  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519388  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519389  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519390  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519391  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519392  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519393  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519394  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519395  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519396  - ||  || || CSS 
|-
| 519397  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519398  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519399  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519400  - ||  || || Spacewatch 
|}

519401–519500 

|-
| 519401  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519402  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519403  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519404  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519405  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519406  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519407  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519408  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519409  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519410  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519411  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519412  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519413  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519414  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519415  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519416  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519417  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519418  - ||  || || LINEAR 
|-
| 519419  - ||  || || PMO NEO 
|-
| 519420  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519421  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519422  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519423  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519424  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519425  - ||  || || CSS 
|-
| 519426  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519427  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519428  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519429  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519430  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519431  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519432  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519433  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519434  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519435  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519436  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519437  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519438  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519439  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519440  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519441  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519442  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519443  - ||  || || CSS 
|-
| 519444  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519445  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519446  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519447  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519448  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519449  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519450  - ||  || || CSS 
|-
| 519451  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519452  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519453  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519454  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519455  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519456  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519457  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519458  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519459  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519460  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519461  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519462  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519463  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519464  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519465  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519466  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519467  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519468  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519469  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519470  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519471  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519472  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519473  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519474  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519475  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519476  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519477  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519478  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519479  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519480  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519481  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519482  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519483  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519484  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519485  - ||  || || SSS 
|-
| 519486  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519487  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519488  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519489  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519490  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519491  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519492  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519493  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519494  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519495  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519496  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519497  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519498  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519499  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519500  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

519501–519600 

|-
| 519501  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519502  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519503  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519504  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519505  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519506  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519507  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519508  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519509  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519510  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519511  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519512  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519513  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519514  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519515  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519516  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519517  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519518  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519519  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519520  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519521  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519522  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519523  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519524  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519525  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519526  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519527  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519528  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519529  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519530  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519531  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519532  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519533  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519534  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519535  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519536  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519537  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519538  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519539  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519540  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519541  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519542  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519543  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519544  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519545  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519546  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519547  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519548  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519549  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519550  - ||  || || SSS 
|-
| 519551  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519552  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519553  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519554  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519555  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519556  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519557  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519558  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519559  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519560  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519561  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519562  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519563  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519564  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519565  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519566  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519567  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519568  - ||  || || CSS 
|-
| 519569  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519570  - ||  || || CSS 
|-
| 519571  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519572  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519573  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519574  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519575  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519576  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519577  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519578  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519579  - ||  || || CSS 
|-
| 519580  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519581  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519582  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519583  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519584  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519585  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519586  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519587  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519588  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519589  - ||  || || CSS 
|-
| 519590  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519591  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519592  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519593  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519594  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519595  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519596  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519597  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519598  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519599  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519600  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

519601–519700 

|-
| 519601  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519602  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519603  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519604  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519605  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519606  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519607  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519608  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519609  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519610  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519611  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519612  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519613  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519614  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519615  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519616  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519617  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519618  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519619  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519620  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519621  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519622  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519623  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519624  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519625  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519626  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519627  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519628  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519629  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519630  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519631  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519632  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519633  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519634  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519635  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519636  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519637  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519638  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519639  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519640  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519641  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519642  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519643  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519644  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519645  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519646  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519647  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519648  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519649  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519650  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519651  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519652  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519653  - ||  || || CSS 
|-
| 519654  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519655  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519656  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519657  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519658  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519659  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519660  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519661  - ||  || || CSS 
|-
| 519662  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519663  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519664  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519665  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519666  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519667  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519668  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519669  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519670  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519671  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519672  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519673  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519674  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519675  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519676  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519677  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519678  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519679  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519680  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519681  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519682  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519683  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519684  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519685  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519686  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519687  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519688  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519689  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519690  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519691  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519692  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519693  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519694  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519695  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519696  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519697  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519698  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519699  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519700  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

519701–519800 

|-
| 519701  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519702  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519703  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519704  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519705  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519706  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519707  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519708  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519709  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519710  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519711  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519712  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519713  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519714  - ||  || || CSS 
|-
| 519715  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519716  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519717  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519718  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519719  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519720  - ||  || || CSS 
|-
| 519721  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519722  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519723  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519724  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519725  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519726  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519727  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519728  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519729  - ||  || || WISE 
|-
| 519730  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519731  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519732  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519733  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519734  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519735  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519736  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519737  - ||  || || CSS 
|-
| 519738  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519739  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519740  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519741  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519742  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519743  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519744  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519745  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519746  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519747  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519748  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519749  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519750  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519751  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519752  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519753  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519754  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519755  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519756  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519757  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519758  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519759  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519760  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519761  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519762  - ||  || || CSS 
|-
| 519763  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519764  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519765  - ||  || || CINEOS 
|-
| 519766  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519767  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519768  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519769  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519770  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519771  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519772  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519773  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519774  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519775  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519776  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519777  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519778  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519779  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519780  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519781  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519782  - ||  || || CSS 
|-
| 519783  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519784  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519785  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519786  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519787  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519788  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519789  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519790  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519791  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519792  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519793  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519794  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519795  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519796  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519797  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519798  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519799  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519800  - ||  || || Spacewatch 
|}

519801–519900 

|-
| 519801  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519802  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519803  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519804  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519805  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519806  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519807  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519808  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519809  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519810  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519811  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519812  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519813  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519814  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519815  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519816  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519817  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519818  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519819  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519820  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519821  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519822  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519823  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519824  - ||  || || CSS 
|-
| 519825  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519826  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519827  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519828  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519829  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519830  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519831  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519832  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519833  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519834  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519835  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519836  - ||  || || WISE 
|-
| 519837  - ||  || || LINEAR 
|-
| 519838  - ||  || || WISE 
|-
| 519839  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519840  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519841  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519842  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519843  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519844  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519845  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519846  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519847  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519848  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519849  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519850  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519851  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519852  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519853  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519854  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519855  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519856  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519857  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519858  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519859  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519860  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519861  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519862  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519863  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519864  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519865  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519866  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519867  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519868  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519869  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519870  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519871  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519872  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519873  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519874  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519875  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519876  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519877  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519878  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519879  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519880  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519881  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519882  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519883  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519884  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519885  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519886  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519887  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519888  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519889  - ||  || || LONEOS 
|-
| 519890  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519891  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519892  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519893  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519894  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519895  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519896  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519897  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519898  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519899  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519900  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

519901–520000 

|-
| 519901  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519902  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519903  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519904  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519905  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519906  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519907  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519908  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519909  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519910  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519911  - ||  || || CSS 
|-
| 519912  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519913  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519914  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519915  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519916  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519917  - ||  || || Osservatorio astronomico di Maiorca 
|-
| 519918  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519919  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519920  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519921  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519922  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519923  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519924  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519925  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519926  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519927  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519928  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519929  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519930  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519931  - ||  || || CSS 
|-
| 519932  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519933  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519934  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519935  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519936  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519937  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519938  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519939  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519940  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519941  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519942  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519943  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519944  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519945  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519946  - ||  || || CSS 
|-
| 519947  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519948  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519949  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519950  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519951  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519952  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519953  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519954  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519955  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519956  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519957  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519958  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519959  - ||  || || CSS 
|-
| 519960  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519961  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519962  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519963  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519964  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519965  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519966  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519967  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519968  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519969  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519970  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519971  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519972  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519973  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519974  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519975  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519976  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519977  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519978  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519979  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519980  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519981  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519982  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519983  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519984  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519985  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519986  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519987  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519988  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519989  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519990  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519991  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519992  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519993  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519994  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519995  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519996  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 519997  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 519998  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 519999  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520000  - ||  || || Spacewatch 
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0519001